«Ред Булл Браганти́но» () — бразильский футбольный клуб из города Браганса-Паулиста, штат Сан-Паулу. Высшими достижениями команды являются победа в чемпионате штата Сан-Паулу в 1989 году, второе место в чемпионате Бразилии в 1991 году, а также выход в финал Южноамериканского кубка в 2021 году.

История 

«Брагантино» был основан 8 января 1928 года бывшими футболистами ФК «Браганса». После многих лет пребывания в Серии B чемпионата штата Сан-Паулу «Брагантино» в 1988 году выиграл этот турнир и уже в 1989 году впервые в своей истории стал чемпионом своего штата. Параллельно клуб добился права выступать в элите бразильского футбола, выиграв Серию B Бразилии. В 1991 году клуб добился наивысшего достижения в своей истории, став вице-чемпионом Бразилии. В финале клуб уступил «Сан-Паулу». Такое достижение позволило «Брагантино» выступить в 1992 году в международном турнире — Кубке КОНМЕБОЛ (уступили в серии пенальти в первом раунде «Гремио»). Также в этом турнире команда принимала участие в 1993 (уступили 3:6 по сумме двух матчей «Ботафого») и 1996 годах (победа в первом раунде 5:4 по сумме матчей над «Палмейрасом», поражение 0:1 от колумбийского «Индепендьенте Санта-Фе» во втором раунде).

В 1995 году «Брагантино» вылетел в Серию B штата Сан-Паулу, оставаясь при этом клубом Серии A Бразилии. В 1998 году команда вылетела уже в Серию B Бразилии, а в 2002 году — и в Серию C.

С середины 2000-х годов команда постепенно стала возвращать утраченные позиции. В 2005 году произошло возвращение в Серию A штата Сан-Паулу, а в 2007 году «Брагантино» выиграл Серию C Бразилии, добившись права играть в 2008 году в Серии B.

Команда с 1989 по 1992 год была известна как «Lingüiça Mecânica» (Лингуйса Меканика), что в переводе означает «Сосиска, работающая как часы». Это было связано с фильмом «Заводной апельсин» и с тем, что Браганса-Паулиста известна своим производством сосисок.

В начале 2019 года компания Red Bull GmbH объявила об объединении своей бразильской команды «Ред Булл Бразил» с «Брагантино». С 2020 года объединённый клуб получил название «Ред Булл Брагантино». В рамках соглашения Red Bull GmbH инвестирует 45 млн долларов в «Брагантино», часть суммы пойдёт на модернизацию стадиона.

В сентябре 2021 года «Ред Булл Брагантино» добился самого большого достижения в истории клуба на международной арене, сумев выйти в финал Южноамериканского кубка. В финале 20 ноября «быки» с минимальным счётом 0:1 уступили соотечественникам из «Атлетико Паранаэнсе».

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#FF0000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#FF0000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Главный тренер —  Маурисио Барбьери (1981)

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 1989
  Чемпионы Серии А2 штата Сан-Паулу (2): 1965, 1988
  Вице-чемпионы Бразилии (1): 1991
  Чемпионы Бразилии в Серии B (2): 1989, 2019
  Чемпионы Бразилии в Серии C (1): 2007
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2021

Статистика выступлений в чемпионате

Знаменитые тренеры 
 Карлос Алберто Паррейра
 Вандерлей Лушембурго

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Остальная

Вратарская

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Команды Red Bull